

Geografia

Italia
Portella – frazione di Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone
Portella – frazione di Venarotta in provincia di Ascoli Piceno
Portella della Ginestra – località di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo
Monte Portella – cima del massiccio del Gran Sasso

Spagna
La Portella – piccolo comune della provincia di Lleida

Pagine correlate 
Portelli